Příjmení Bühler nese více různých osobností:

 Josef Bühler (1904–1948) – německý válečný zločinec
 Karl Bühler (1879–1963) – německý psycholog
 Sören Bühler (* 1971) – německý DJ

Externí odkazy